Il singolare del torneo di tennis Rothmans International London 1974, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Mark Cox 6-7, 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Rod Laver (quarti di finale)
 Jan Kodeš (semifinali)
 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Adriano Panatta (secondo turno)

 Roger Taylor (secondo turno)
 Björn Borg (campione)
 Mark Cox (finale)
 Roscoe Tanner (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Rothmans International London 1974